Луву:

  — историческое государство на острове Сулавеси, Индонезия;
  — округ на острове Сулавеси, Индонезия;
 Луву — другое название языка таэ с острова Сулавеси.

См. также 
  — округ на острове Сулавеси;
  — округ на острове Сулавеси;
  — входит в состав .